CEE est un sigle pouvant désigner :
 Communauté économique européenne, ancienne composante de l'Union européenne ;
 Communauté économique eurasienne (aussi appelée CEEA et Eurasec), l'organisation économique de la Communauté des États indépendants ;
 Conférence épiscopale espagnole ;
 Confédération européenne d'escrime ;
 
 certificat d'économies d'énergie ;
 centre d'études de l'emploi, devenu Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), en France ;
 choc électrique externe ou défibrillation ;
 Conseil d’évaluation de l’école (CEE), instance liée au Centre national d'étude des systèmes scolaires (CNESCO), en France ;
 contrat d'engagement éducatif ;
  ;
 contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, une expression non officielle utilisée par les praticiens de droit français.

 
 Cee, une commune de la province de La Corogne dans la communauté autonome de Galice en Espagne.

Voir aussi 
 CEE-ONU : Commission économique pour l'Europe des Nations unies.